Zasavica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zasavica, un village situé dans la municipalité de Dobretići, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zasavica, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
la Zasavica, une rivière ;
la réserve naturelle de Zasavica ;
Zasavica (Donja Zasavica), un village situé dans la province de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem) ;
Zasavica (Gornja Zasavica), un village situé dans la province de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem).